Regierung Stanhope–Sunderland steht für:

 Erste Regierung Stanhope–Sunderland, Regierung im Königreich Großbritannien (1717–1718)
 Zweite Regierung Stanhope–Sunderland, Regierung im Königreich Großbritannien (1718–1721)